Pierre Berton ist der Name folgender Personen:

* Pierre Berton (Dramatiker) (1842–1912), französischer Schauspieler, Dramatiker und Schriftsteller
 Pierre Berton (Journalist) (1920–2004), kanadischer Journalist und Fernsehmoderator 
 Pierre-Montan Berton (1727–1780), französischer Komponist